Эльбурго (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Сальватьерра. Занимает площадь 32,09 км². Население — 589 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Алавы